Adam Šangala (powieść)
 Adam Šangala (serial telewizyjny)
 Adam Šangala (postać)